Эрнст Ланге:
 Ланге, Эрнст (1650—1727) — немецкий религиозный деятель и поэт.
 Ланге, Эрнст Филипп Карл (псевдоним: Philipp Galen; 1813—1899) — немецкий писатель.